Женская сборная ветеранов Швеции по кёрлингу — национальная женская сборная команда, составленная из игроков возраста 50 лет и старше. Представляет Швецию на международных соревнованиях по кёрлингу. Управляющей организацией выступает Ассоциация кёрлинга Швеции ().

Результаты выступлений

Чемпионаты мира 
{| class="standard" style="text-align:center"
|-
!rowspan="2" width="70"|Год
!rowspan="2" width="20"| Место
!rowspan="2" width="20"| 
!rowspan="2" width="20"| 
!rowspan="2" width="20"| 
!colspan="6"|Состав (скипы выделены шрифтом)
|-
!четвёртый !! третий !! второй !! первый !! запасной !! тренер
|-
| 2002—03 || colspan="11"| не участвовали
|-
|  || || 11 || 8 || 3 ||align=left|Ингрид Мельдаль ||align=left|Анн-Катрин Черр ||align=left|Inger Berg ||align=left|Сильвия Мальмберг ||align=left|Биргитта Тёрн ||align=left|Гунилла Бергман
|-
|  || || 7 || 4 || 3 ||align=left|Ингрид Мельдаль ||align=left|Анн-Катрин Черр ||align=left|Inger Berg ||align=left|Сильвия Мальмберг ||align=left|Биргитта Тёрн ||align=left|Гунилла Бергман
|-
|  || || 8 || 6 || 2 ||align=left|Ингрид Мельдаль ||align=left|Анн-Катрин Черр ||align=left|Inger Berg ||align=left|Сильвия Мальмберг ||align=left|Биргитта Тёрн ||align=left|Гунилла Бергман
|-
|  || || 12 || 9 || 3 ||align=left|Ингрид Мельдаль ||align=left|Анн-Катрин Черр ||align=left|Биргитта Тёрн ||align=left|Inger Berg ||align=left|Сильвия Лильефорс ||align=left|Гунилла Бергман
|-
|  ||6 || 9 || 5 || 4 ||align=left|Ингрид Мельдаль ||align=left|Анн-Катрин Черр ||align=left|Биргитта Тёрн ||align=left|Сильвия Лильефорс ||align=left|Inger Berg ||align=left|Гунилла Бергман
|-
|  ||6 || 9 || 5 || 4 ||align=left|Ингрид Мельдаль ||align=left|Анн-Катрин Черр ||align=left|Anta Hedström ||align=left|Сильвия Лильефорс ||align=left|Гунилла Бергман ||align=left|
|-
|  || || 9 || 5 || 4 ||align=left|Ингрид Мельдаль ||align=left|Анн-Катрин Черр ||align=left|Биргитта Тёрн ||align=left|Сильвия Лильефорс ||align=left| ||align=left|Olof Liljefors
|-
|  || || 12 || 8 || 4 ||align=left|Ингрид Мельдаль ||align=left|Анн-Катрин Черр ||align=left|Биргитта Тёрн ||align=left|Сильвия Лильефорс ||align=left| ||align=left|Гунилла Бергман
|-
|  || || 8 || 7 || 1 ||align=left|Ингрид Мельдаль ||align=left|Анн-Катрин Черр ||align=left|Биргитта Тёрн ||align=left|Сильвия Лильефорс ||align=left|Marie Lehander ||align=left|Гунилла Бергман
|-
|  || || 8 || 6 || 2 ||align=left|Ингрид Мельдаль ||align=left|Анн-Катрин Черр ||align=left|Биргитта Тёрн ||align=left|Сильвия Лильефорс ||align=left|Marie Lehander ||align=left|Jan-Erik Kjerr
|-
|  ||4 || 10 || 6 || 4 ||align=left|Ингрид Мельдаль ||align=left|Анн-Катрин Черр ||align=left|Биргитта Тёрн ||align=left|Сильвия Лильефорс ||align=left|Marie Lehander ||align=left|Гунилла Бергман
|-
|  ||4 || 8 || 5 || 3 ||align=left|Gunilla Arfwidsson Edlund ||align=left|Eva Olofsson ||align=left|Karin Österberg ||align=left|Haide Stensson ||align=left|Karin Liljegren ||align=left|Lars Edlund
|-
|  || || 11 || 8 || 3 ||align=left|Gunilla Arfwidsson Edlund ||align=left|Eva Olofsson ||align=left|Karin Österberg ||align=left|Haide Stensson ||align=left|Anta Hedström ||align=left|Anta Hedström
|-
|  ||10 || 8 || 4 || 4 ||align=left|Мари Хенрикссон ||align=left|Карина Бьорк ||align=left|Биргитта Севик ||align=left|Helena Eriksson ||align=left| ||align=left|
|-
|  ||4 || 10 || 7 || 3 ||align=left|Анетт Норберг ||align=left|Хелена Лингхам ||align=left|Anna Klange-Wikström ||align=left|Анна Риндескуг ||align=left|Susanne Patz ||align=left|Тереза Вестман
|-
|  ||5 || 8 || 6 || 2 ||align=left|Анетт Норберг ||align=left|Хелена Кланге ||align=left|Хелена Лингхам ||align=left|Anna Klange-Wikström ||align=left| ||align=left|
|-
| 2020—21 ||colspan="11"|чемпионат не проводился из-за пандемии COVID-19
|-
|  ||7 || 6 || 3 || 3 ||align=left|Камилла Норин' ||align=left|Хелена Кланге ||align=left|Helene Lyxell ||align=left|Anna Klange Wikström ||align=left|Monika Wranå ||align=left|Пер Норин
|}(данные с сайта результатов и статистики ВФК: )''

Примечания

См. также 
 Мужская сборная Швеции по кёрлингу
 Женская сборная Швеции по кёрлингу
 Смешанная сборная Швеции по кёрлингу
 Смешанная парная сборная Швеции по кёрлингу
 Сборная Швеции по кёрлингу на колясках
 Мужская сборная ветеранов Швеции по кёрлингу

Ссылки 
 Швеция -- Раздел результатов и статистики на сайте WCF
 Официальный сайт Ассоциации кёрлинга Швеции

Швеция
Кёрлинг в Швеции
Кёрлинг